Murdy kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward O. Murdy
 William H. Murdy

Robotskapade auktorsförkortningar